Rothaar bezeichnet
 Rot (Haarfarbe)
 die Rothaar, einen Höhenzug an der Rhein-Weser-Wasserscheide, der Namensgeber für das Rothaargebirge ist

Rothaar ist der Familienname von
 Marko Rothaar (* 1970), ehemaliger deutscher Footballspieler

Siehe auch:
 Rothhaar